Тибель, Ти́бель (пол. tybel, dybel < нім. Döbel, звідси також «дюбель»), кли́не́ць (частіше вживається у множині тиблі, клинці) — кілочки із твердого дерева.

 Тибель Василь Васильович (5 жовтня 1960, с. Велике Поле Рівненської області) — український письменник, публіцист.